«Breaking Up Is Hard to Do» — песня американского певца Нила Седаки. Первый раз он выпустил её как сингл в 1962 году. Эта песня стала его визитной карточкой, самой популярной из всех его 21 хитов в первой сороковке в США.

История 
Стихи этой песни по просьбе Седаки написал Хови Гринфилд, музыку сам Седака. Когда песню показали Барри Манну (известного как половинка сонграйтерского дуэта Барри Мана и Синтии Уэлл), он её невысоко оценил, так что Седака решил добавить вступление, в котором поёт «ду-ду-ду-дам-ду-би-ду-дам-дам».

Как говорит сам Седака, вдохновлением к созданию этой песни послужила песня группы Showmen «I Will Stand».

Эта песня стала первым хитом номер 1 в США в карьере Седаки. До этого он уже восемь раз попадал в первую десятку, но так высоко не поднимался.

Как утверждает сайт Songfacts, песня была выпущена в очень удачный момент, 30 июня 1962 года, что так что в уик-энд, на который пришёлся День независимости (4 июля), её начали очень активно крутить на радио, и тинейджеры, проводившие каникулы на пляжах и в парках, постоянно делали на радио заявки её исполнить.

В 1975 году на альбоме Hungry Years Седака записал новую версию этой песни. Песня опять была выпущена как сингл и на этот раз добралась в США до 8 места, став его 18-м хитом в первой сороковке в США  (из всего 21-го в карьере к настоящему времени).

Свои каверы на эту песню записывали многие артисты. В 1968 году группа Happenings была с ней на 67 месте в США, в 1970 году Ленни Уэлч на 70 месте, в 1972 году группа Partridge Family на 28 месте в США и 3 месте в Великобритании.

Отзывы критиков 
Джо Вильоне в своей рецензии на сайте AllMusic называет оригинальную версию песни «Breaking Up Is Hard to Do» в исполнении Нила Седаки «двумя минутами и шестнадцатью секундами чистейшей поп-музыкальной магии».

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1962 года
Синглы 1962 года
Синглы 1972 года
Синглы 1975 года
Песни Нила Седаки
Песни Пола Анки
Песни Кэрол Кинг
Песни Энди Уильямса
Песни The Carpenters
Песни Тома Джонса
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM